De DFB-Pokal 1980–1981 was de 38ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 27 augustus 1980 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 2 mei 1981 met de finale in het Neckarstadion in Stuttgart, die onder leiding stond van scheidsrechter Horst Joos. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1980/81
2. Bundesliga 1980/81
Finale DFB-Pokal 1981

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1980/81